Formuła 3 Euro Series 2010 – ósmy sezon Formuły 3 Euro Series. Sezon rozpoczął się 10 kwietnia 2010 roku wyścigiem w Le Castellet, a zakończył po 18 wyścigach 17 października tego samego roku na torze Hockenheimring. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Edoardo Mortara, natomiast jego zespół Signature-Plus sięgnął po mistrzostwo zespołów.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Zmiany w kalendarzu 
 Sezon zainaugurowany zostanie na torze Paul Ricard. Początkowo eliminacja we Francji, która nie będzie już odbywała się w Dijon, miała zostać rozegrana na torze Magny-Cours i kończyć cykl zmagań. Organizatorzy po ostatecznym zatwierdzeniu kalendarza postanowili jednak przenieść ją na uliczny tor w Le Castellet.
 Tor Hockenheimring ponownie będzie zamykał sezon F3. Początkowo niemiecki obiekt miał organizować tylko jedną rundę, na początku sezonu, jednakże w wyniki fiasku w sprawie organizacji eliminacji na torze Magny Cours, organizatorzy postanowili przywrócić go do kalendarza.
 Z kalendarza wypadła runda na torze w EuroSpeedway Lausitz.
 Eliminacja w Hiszpanii zostanie przeniesiona z Circuit de Catalunya, na Circuit Ricardo Tormo.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Punktacja w pierwszym wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Puchar Narodów

Przypisy 

Sezony Formuły 3 Euro Series
2010 w sportach motorowych
2010 w Europie